Silo může být:

 silo – zemědělská stavba pro skladování sypkých materiálů.
 raketové silo – podzemní prostor pro balistické rakety.

 lidé
 Silo Asturský – král v období 774 – 783 na území dnešního Španělska
 Silo – pseudonym argentinského spisovatele Maria Rordígueze Cobose

 hudba
 Silo (skupina) – dánská rocková skupina
literatura
 Silo (kniha) – kniha amerického spisovatele Hugha Howeye
 Silo (knižní série) – třídílná knižní série spisovatele Hugha Howeye
 software
 SILO – zavaděč Linuxu
 silo – 3D modelační software
 souborový formát, který používá Lawrence Livermore National Laboratory

Externí odkazy